Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Herrendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1975.

Ergebnisse

Quelle 
 Tennis, Verbandsorgan des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 19. Jahrgang (1975), Heft 4 (fälschlicherweise mit 20. Jahrgang bezeichnet) 

1975
Tennisturnier 1975